Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no Distrito Federal durante a pandemia de COVID-19 no Brasil no primeiro semestre de 2020.

Histórico 
Em 5 de março de 2020, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado no Distrito Federal. Trata-se de uma mulher de 53 anos, que retornou de viagem da Inglaterra e Suíça. Em 28 de março, a primeira morte causada pelo novo coronavírus é registrada em Brasília. Trata-se de um homem de 46 anos da etnia indígena Pareci, que morava há dois meses na capital federal, era portador de hipertensão e diabetes. Ele era natural de Cáceres (Mato Grosso).

Em fevereiro de 2021, a pandemia de COVID-19 se agravou, e prefeitos e governadores do Brasil, incluindo do Distrito Federal, passaram a impor restrições de horário e reportar como à mídia como "lockdown". Em rede social, o cientista político Matheus Leone criticou o uso termo feito pelo governo: "A restrição de horário a ser imposta pelo GDF das 20h às 5h não é lockdown, mesmo que o GDF tenha optado em chamar assim. O problema é que se essa medida for insuficiente o discurso vai ser o de que o lockdown não funciona, sendo que o implementado foi uma restrição de horário."

Estatísticas 

 
Pandemias ou epidemias em curso